Ігри XXII Олімпіади в Москві (Освоєння космосу) () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 1 січня 1979 року. Монета присвячена XXII Літнім Олімпійським іграм у Москві, які відбулися з 19 липня по 3 серпня 1980 року — це були перші в історії Олімпійські ігри на території Східної Європи, а також перші Олімпійські ігри, проведені в соціалістичній країні. Частина змагань Олімпіади-1980 проводилася в інших містах Радянського Союзу, а саме: вітрильні регати стартували в Талліні; попередні ігри і чвертьфінали футбольного турніру відбулися в Києві, Ленінграді та Мінську; змагання з кульової стрільби пройшли на стрільбищі «Динамо» в підмосковних Митищах. Ігри відомі тим, що понад 50 країн бойкотували Олімпіаду в зв'язку з введенням в 1979 році радянських військ в Афганістан. Деякі спортсмени з країн, що бойкотували Ігри, все ж приїхали в Москву і виступали під олімпійським прапором. Цей бойкот став однією з основних причин відповідного бойкоту Радянським Союзом та низкою його союзників наступних літніх Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі в 1984 році.

Історія 
У 1977 році було розпочато випуск серії монет присвячених XXII Літнім Олімпійським іграм в Москві, які відбулися з 19 липня по 3 серпня 1980 року. В рамках серії було випущено: 6 монет номіналом в 1 карбованець з мідно-нікелевого сплава; 14 монет номіналом у 5 карбованців і 14 монет номіналом у 10 карбованців з срібла; 6 монет номіналом у 100 карбованців з золота 5 монет номіналом у 150 карбованців з платини. На монетах зображувалася символіка Олімпіади-80, види спорту, спортивні споруди і пам'ятки архітектури міст у яких відбувалися олімпійські ігри. Монети карбувалися на Ленінградському монетному дворі і Московському монетному дворі.

Оформлення реверсу 
На монеті зображено орбітальний космічний комплекс «Союз-Салют», а також монумент «Підкорювачам космосу» споруджений в місті Москві в 1964 році в ознаменування досягнень радянського народу в освоєнні космічного простору.

Опис та характеристики монети

Аверс 
На аверсі монети зображено герб СРСР, під ним пряма риса, нижче якої в два рядки розташовано напис «1 РУБЛЬ».

Реверс 
На реверсі монети, на тлі зірок по центру представлено зображення орбітального космічного комплексу «Союз-Салют», над яким зображений перший штучний супутник Землі «Супутник-1». На передньому плані, перекреслюючи поле по діагоналі зверху-вниз, зображений обеліск «Підкорювачам космосу», у нижній частині якого зліва представлена дата карбування «1979», праворуч — емблема XXII олімпійських ігор. Біля канта по колу викарбувана напис «ИГРЫ XXII ОЛИМПИАДЫ МОСКВА», «1980». Написи розділені крапками.

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: В. А. Єрмаков
 Скульптор: С. М. Іванов (аверс), Н. А. Носов (реверс)

Вартість монети 

Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сучасна вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 15 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 http://monetysssr.ru/yubilejnye-monety/1-rubl/1-rubl-sssr-1979-igry-xxii-olimpiady-moskva-kosmos.html 

 Монети СРСР
 Колишні валюти